Выборы депутатов муниципальных образований в Санкт-Петербурге прошли в единый день голосования 14 сентября 2014 года.

Всего в Санкт-Петербурге существует 111 муниципальных образований. Выборы прошли в 107 из них. Должно было быть избрано 1525 депутатов.

Законодательство 
В каждом муниципальном образовании выборы назначаются его муниципальным советом не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

Для выдвижения кандидату необходимо предоставить в избирательную комиссию муниципального образования:
 заявление в письменной форме;
 копию паспорта и других документов, подтверждающих указанные в заявлении данные;
 сведения о доходах и имуществе;

Кандидат может выдвигаться либо как самовыдвиженец, либо как представитель политической партии или общественного движения.

Самовыдвиженцы и представители партий, не набравших на выборах необходимого количества голосов, должны подтвердить поддержку их выдвижения избирателями путём сбора подписей.

Количество необходимых подписей составляет 0,5 % от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа, но не менее 10. Количество сданных подписей может быть больше, но не более чем на 10 процентов.

Регистрация кандидатов 
Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии (СПбИК) Алексей Пучнин за год до начала избирательных кампаний 8 мая 2013 года дал оценку предстоящим выборам.
Многие кандидаты столкнулись с проблемами уже на этапе регистрации. В СМИ появилось много сообщений о невозможности найти избирательную комиссию и о странных очередях в помещениях комиссий.

Жалобы дошли до центральной избирательной комиссии, и председатель комиссии Чуров обратился с письмом к прокурору Санкт-Петербурга, в котором признал факт ряда нарушений и попросил помощи в осуществлении контроля за соблюдением избирательных прав граждан.

Жалобы получил и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. Некоторые из них нашли подтверждение при выездных проверках. В частности в муниципальных образованиях Парнас и Сампсониевское, Московская застава и Пулковский меридиан, в муниципальном образовании № 65.

18 июля председатель горизбиркома Алексей Пучнин сообщил, что более 4,5 тыс. человек изъявили желание стать муниципальными депутатами.

22 июля на совместной пресс-конференции представители «Яблока», КПРФ, Гражданской платформы и Справедливой России подвели итоги регистрации кандидатов. По их словам значительное число кандидатов столкнулось с проблемами. От Справедливой России удалось зарегистрироваться только 327 из 918 кандидатов. От КПРФ — 496 из 600. От Гражданской платформы — 23 из 44.

7 августа председатель горизбиркома Алексей Пучнин подвёл официальные итоги регистрации кандидатов. Избирательные комиссии зарегистрировали 3739 кандидатов. Всего было выдвинуто на выборы 5026 кандидатов от 21 политической партии.

Голосование 

3 сентября началось досрочное голосование в избирательных комиссиях муниципальных образований. Во многих из них уже в первый день было замечено большое количество голосующих и нарушений.

9 сентября представители партии Яблоко и Справедливая Россия на совместной пресс-конференции выступили с предложением признать результаты досрочного голосования недействительными в связи с многочисленными нарушениями.

10 сентября началось досрочное голосование на избирательных участках.

Итоги 
18 сентября глава городской избирательной комиссии Алексей Пучнин сообщил, что выборы во всех муниципальных образованиях состоялись. Больше всех мандатов получили представители партии «Единая Россия» — 1187. Самовыдвиженцы получили 200 мандатов, ЛДПР — 58, «Справедливая Россия» — 30, КПРФ — 24, «Коммунисты России» — 8, партия «Великое отечество» — 7, «Трудовая партия России» — 7, «Гражданская платформа» — 3, «Родина» — 1. Таким образом ни одна оппозиционная политическая сила не смогла провести в муниципальные советы необходимое количество депутатов, чтобы обеспечить прохождение муниципального фильтра своему кандидату на следующих выборах губернатора.  

17 сентября 14 депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с заявлением о том, что не признают итоги выборов как губернатора Санкт-Петербурга, так и депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга, ввиду массовых нарушений при проведении этих выборов и определении их результатов.

Председатель центральной избирательной комиссии Владимир Чуров также заявил, что Санкт-Петербург стал лидером по количеству нарушений на прошедших 14 сентября выборах.

24 сентября движение Голос опубликовало заявление, в котором проведён анализ опубликованных итогов выборов и сделан вывод о том, что на выборах в Санкт-Петербурге 14 сентября 2014 года было осуществлено тотальное искажение волеизъявления избирателей.

Примечания

Ссылки 
 Выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 14 сентября 2014 года на сайте Избиркома
 Закон Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»
 Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
 Известные случаи проблем с регистрацией кандидатов в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга (приложение к докладу Комитета гражданских инициатив)

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург
2014 год в Санкт-Петербурге